La denominación Aston Martin V8 Vantage puede referirse a los modelos siguientes:
 Aston Martin V8 Vantage (1977)
 Aston Martin Virage (1993 y 2000)
 Aston Martin Vantage
 Aston Martin V8 Vantage (2019)

V8 Vantage (desambiguación)